Wiener Neustadt kan syfta på:

Österrike 

 Politischer Bezirk Wiener Neustadt – distrikt, Niederösterreich, 
 Wiener Neustadt – ett distrikt i delstaten Niederösterreich
 Wiener Neustadt (kommun) – Niederösterreich, Wiener Neustadt Stadt, 
 Wiener Neustadt (kommunhuvudort) – Niederösterreich, Wiener Neustadt Stadt, 

Robotskapade Österrikeförgreningar